

 Берест — дерево з родини ільмових
 Берест — зовнішня шарувата частина кори берези

Топонім 

 Берестя — українська назва міста Берест (Брест)
 Берест — село в Польщі, в гміні Криниця-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства, на території Лемківщини
 Берест — гора на території Лемківщини (нині Республіка Польща).
 Берест — річка, розташована біля села Лісове.
 Берестове — поселення, пізніше місцевість Києва.
 Берестове — село Бахмутського району.

Прізвище 

 Берест Андрій Миколайович — штаб-сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Берест Борис — український кіноповістяр, кінознавець, журналіст.
 Берест Віктор — український футболіст, головний тренер (1986) ФК «Кремінь».
 Берест Євген — французький політик, мер міста Бреста (1973—1977), депутат парламенту (1978—1981).
 Берест Олекса — переможець Міжнародного конкурсу «Слов'янський базар» (1992).
 Берест Олексій — учасник ІІ Світової війни, Герой України.
 Берест Роман-Мар'ян — діяч українського визвольного руху ОУН, один з учасників процесу 59-ти.
 Берест Роман — український історик, археолог, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму.

Інше 
 БМ-21УМ «Берест» — українська реактивна система залпового вогню.

Див. також 
 Берестя (значення)
 Бересть (значення)
 Брест

Українські прізвища